Calera (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Calera (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Calera de Tango, een gemeente in de Chileense provincie Maipo
Calera de León, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
Calera y Chozas, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo

Zie ook
La Calera (doorverwijspagina)